Лене Хау (; род. 13 ноября 1959, Вайле, Дания) — датский физик. Наибольшую известность принесли эксперименты по уменьшению скорости света с помощью конденсата Бозе — Эйнштейна . Эксперименты были признаны научной сенсацией  .
Член Датской королевской академии наук , иностранный член Шведской королевской академии наук .

Получила степени бакалавра (1984), магистра (1986) и доктора философии (1991) в Орхусском университете. С 1991 года работает в США , с 1999 года работает в Гарвардском университете.

Член Американской академии искусств и наук (2009), фелло Американской ассоциации содействия развитию науки (2009).

Награды и отличия 
 Стипендия Мак-Артура (2001)
 Мемориальная лекция Манне Сигбана (2002)
 Премия памяти Рихтмайера (2004)
 Эрстедовская лекция (2010)
 Thomson Reuters Citation Laureates (2012)
  (2018)
 , Норвежский университет естественных и технических наук (2019)

Примечания 

Фотоника
Физики Дании
Члены Датской королевской академии наук
Члены Шведской королевской академии наук
Члены Американской академии искусств и наук
Члены Американской ассоциации содействия развитию науки
Стипендиаты Мак-Артура
Clarivate Citation Laureates